Фитофотодермати́т (, в англоязычной литературе известен также как berloque dermatitis или margarita photodermatitis) — один из видов фотодерматоза, кожный воспалительный процесс, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету, вызванной попаданием на кожу сока некоторых растений, содержащих фуранокумарины (фурокумарины) — фотосенсибилизирующие соединения (вещества, повышающие чувствительность кожи к свету).

Вызывается ультрафиолетовыми лучами (диапазон 320—400 нм) и видимыми световыми лучами (диапазон 400—800 нм). Характеризуется различными высыпаниями.

Зафиксированы случаи появления фитофотодерматита после контакта с некоторыми видами . Причина развития данного заболевания заключается в том, что вещества, находящиеся в растениях, повышают чувствительность клеток к ультрафиолетовым лучам.

Симптомы эквивалентны симптомам фотодерматоза (поскольку это один из его видов), но различаются по степени тяжести. Фитофотодерматит обычно приводит к гиперпигментации кожи меланином. В результате появляется сыпь, как правило через 24 часа после облучения, достигающая своего пика через 48—72 часа. После исчезновения сыпи на коже могут оставаться тёмные пятна в течение нескольких недель, даже месяцев.

Примечания

Литература 
 Клепов И. Д. Пузыристые дерматиты от лугового растения борщевика // Вестник дерматологии и венерологии. 1960. № 3.

Заболевания по алфавиту
Заболевания кожи и её придатков
Солнечный загар